Camargo (Cantàbria), un municipi a la Comunitat autònoma de Cantàbria.
 Camargo (Illinois), una població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Camargo (Kentucky), una població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 Camargo (Oklahoma), un poble dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Camargo (Rio Grande do Sul), un municipi de l'Estat de Rio Grande do Sul, Brasil.
 Camargo (Chihuahua), un municipi a l'estat de Chihuahua, Mèxic.
 Camargo (Tamaulipas), un municipi a l'estat de Tamaulipas, Mèxic.